Китайська зелена змія (Cyclophiops) — рід неотруйних змій родини Вужеві. Має 6 видів.

Опис 
Загальна довжина представників цього роду коливається від 50 см до 1,3 м. Голова вузька. Очі середнього розміру з круглою зіницею. Зуби однакового розміру. Тулуб та хвіст циліндричні та подовжені. Луска гладенька, проходить у 15 рядків. Забарвлення зелене, черево з жовтуватим або кремовим відтінком.

Спосіб життя 
Полюбляє лісисту, гірську місцину, пагорби. Значну частину життя проводять на деревах та чагарниках. Активні вдень. Харчуються безхребетними.

Це яйцекладні змії. Самиці відкладають до 20 яєць.

Розповсюдження 
Мешкають у південно—східній Індії, М'янмі, Лаосі, В'єтнамі, Китаї, Японії, на Тайвані.

Види 
 Cyclophiops doriae
 Cyclophiops hamptoni
 Cyclophiops herminae
 Cyclophiops major
 Cyclophiops multicinctus
 Cyclophiops semicarinatus

Джерела 
 http://reptile-database.reptarium.cz/advanced_search?submit=Search&genus=Cyclophiops 
 Самарський С. Л. Зоологія хребетних. — К.: Вища школа, 1967.

Вужеві
Роди плазунів